Юрков, Дмитрий:

 Юрков, Дмитрий Васильевич (род. 1972) — российский политик, депутат Госдумы РФ VII созыва.
 Юрков, Дмитрий Григорьевич (1914—1966) — Герой Советского Союза.